Herve FC is een Belgische voetbalclub uit Herve. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 32 en heeft geel en blauw als kleuren. Herve FC is een van de oudere clubs van het land en speelde meer dan een kwarteeuw in de nationale reeksen.

Geschiedenis 
De club ontstond in 1902 als Hervia en nam gele en zwarte kleuren aan. Een paar jaar later werd de naam Herve Football Club en werden de kleuren geel en blauw. Herve speelde in de regionale reeksen. In 1927 werd de club koninklijk en de naam werd Royal Herve FC. Herve bleef in de regionale reeksen, maar klom er op naar de hoogste niveaus.

In 1942 werd dokter Nicolas Labeye voorzitter van de club. In 1946 miste de club maar net een promotie naar de nationale reeksen, na verloren wedstrijden tegen CS Verlaine, dat promoveerde. In 1947 kende Herve wel succes en de club bereikte voor het eerst de nationale bevorderingsreeksen, in die tijd het derde niveau.

Herve wist zich de volgende jaren vlot te handhaven in Bevordering. In 1952 werden grote competitiehervorming doorgevoerd. Men creëerde een nieuw vierde nationale niveau, dat voortaan de bevorderingsreeksen vormde en het aantal reeksen en clubs in de hogere niveaus werd gereduceerd, waardoor heel wat clubs een niveau moesten zakken. Herve FC was vijfde geëindigd in zijn reeks en mocht zo op het derde niveau blijven, dat dus niet langer het laagste nationale niveau (Bevordering) was, maar voortaan Derde Klasse werd genoemd. In deze kleinere Derde Klasse bleek de concurrentie harder. Herve FC kreeg het er moeilijk en strandde er in zijn tweede seizoen afgetekend als laatste in zijn reeks. Zo zakte men in 1954 naar de jonge Vierde Klasse.

De rest van de jaren 50 en in de jaren 60 werd Herve FC een vaste waarde in Vierde Klasse. Men eindigde er zelfs verschillende keren bij de besten van zijn reeks. Uiteindelijk slaagde Herve er in 1971 in zijn reeks te winnen en na 17 jaar steeg de club nog eens naar Derde Klasse. Het nieuwe verblijf in Derde bleek van korte duur. Herve FC eindigde er in zijn tweede seizoen op een laatste plaats en zakte in 1973 weer naar Vierde Klasse. Het verval zette zich verder, want in Vierde Klasse werd men een jaar later voorlaatste en zo zakte men in 1974 verder. Na 27 jaar nationaal voetbal degradeerde de club zo weer naar de provinciale reeksen.

In 1982 keerde Herve FC nog even terug in Vierde Klasse. Men eindigde er echter het eerste seizoen op een voorlaatste plaats en na een jaar degradeerde men zo weer naar Eerste Provinciale. De club zou de volgende jaren niet meer terugkeren in het nationale voetbal. Herve zakte verder weg in de provinciale reeksen, zelfs tot in Derde Provinciale. In 1992 werd Jacques Spirlet de nieuwe clubvoorzitter. Voorganger Nicolas was een halve eeuw voorzitter geweest van Herve FC.

Resultaten

Bekende spelers 
 André Piters, later landskampioen bij Standard Luik en international
 Albert Léonard, later bij CS Verviétois en Standard Luik

Externe links 
 https://web.archive.org/web/20170702233554/http://www.rfc-herve.be/

Waalse voetbalclub
Herve
Sportvereniging in Luik (provincie)